Mayisad kan syfta på:

På franska är namnen Maïssade.

Haiti 

 Mayisad (kommun), Centre, 
 Mayisad (ort), Centre,